Packing steht für:

 eine Methode zur Bewertung von Leistungen im Fußball, siehe Packing (Fußball)
 eine Provision bei einem Kreditgeschäft 
 das Tragen einer Penis-Prothese, siehe Passing (Geschlecht)
 eine Atemtechnik beim Apnoetauchen

Siehe auch

 Bin-Packing-Problem